Laëtitia Tonazzi (n. 1981) – ex calciatrice francese, di ruolo attaccante
 Marco Tonazzi (n. 1961) – ex sciatore alpino italiano
 Frizzi Comini Tonazzi, trio musicale italiano, formatosi a Udine nel 1975

Pagine correlate 
 Tognazzi